Летний чемпионат 1999 () — 61-й розыгрыш профессионального чемпионата Мексики  по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Лигилья

Реклассификация

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Место
! Игрок
! Клуб
! Голы
|-
| 1
|align="left"|  Хосе Сатурнино Кардосо
|align="left"| Толука
| 20
|-
|rowspan="2"| 2
|align="left"|  Хосе Мануэль Абундис
|align="left"| Толука
|rowspan="2"| 15
|-
|align="left"|  Куаутемок Бланко
|align="left"| Америка Мехико
|-
|rowspan="3"| 5
|align="left"|  Харед Борхетти
|align="left"| Сантос Лагуна
|rowspan="3"| 13
|-
|align="left"|  Карлос Павон
|align="left"| Селая
|-
|align="left"|  Луис Эрнандес
|align="left"| УАНЛ Тигрес
|rowspan="2"| 6
|-
|align="left"|  Франсиско Паленсия
|align="left"| Крус Асуль
|-
|-
|rowspan="2"| 7
|align="left"|  Карлос Эрмосильо
|align="left"| Некакса

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 1998/1999 на rsssf.com

1999
Мексика
Спорт в Мексике в 1999 году